Стадио́нная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Стадионная улица — улица в Ижевске.
 Стадионная улица — улица в Казани.
 Стадионная улица — улица в Касли.
 Стадионная улица — улица в Королёве.
 Стадионная улица — улица в Краскино.
 Стадионная улица — улица в Краснодаре.
 Стадионная улица — улица в Новомосковске.
 Стадионная улица — улица в Пензе.
 Стадионная улица — улица в Печенге.
 Стадионная улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Стадионная улица — улица в Самаре.
 Стадионная улица — улица в Томске.
 Стадионная улица — улица в Торжке.
 Стадионная улица — улица в Щёкино.

Белоруссия 
 Стадионная улица — улица в Витебске.
 Стадионная улица — улица в Жлобине.
 Стадионная улица — улица в Минске.

Казахстан 
 Стадионная улица — улица в Алматы.
 Стадионная улица — улица в Караганде.

Украина 
 Стадионная улица — улица в Донецке.
 Стадионная улица — улица в Киеве.
 Стадионная улица — улица в Симферополе.
 Стадионная улица — прежнее название проспекта Маршала Жукова в Харькове.